Triodia — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Triodia (растение) — род злаков,
 Triodia (чешуекрылые) — род мелких бабочек-тонкопрядов.